Tomasz Janiszewski (1867–1939) – polski lekarz, minister
 Tomasz Janiszewski – polski biolog, dr hab.
 Magiera, właśc. Tomasz Janiszewski (ur. 1980) – polski muzyk